Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кіміко Дате.

Дате виграла титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 3–6, 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Яна Новотна (півфінал)
  Кіміко Дате (переможниця)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Каріна Габшудова (2-ге коло)
  Ай Суґіяма (2-ге коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1996 Toshiba Classic Draw 

1996
Тур WTA 1996